Тама́з Валериа́нович Гамкрели́дзе (, 23 октября 1929, Кутаиси — 10 февраля 2021) — советский и грузинский , востоковед, индоевропеист, действительный член АН СССР (1984), академик РАН (1991), президент АН Грузии (2005—2013). Брат математика, академика РАН Реваза Гамкрелидзе. Заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1979).

Биография 
Родился в семье служащего. Окончил факультет востоковедения Тбилисского университета (1952). В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию «Неиндоевропейские элементы хеттского (неситского) языка».

В 1953—1960 годах работал в Институте языкознания АН ГССР, с 1957 года старший научный сотрудник. С 1960 по 2008 год — заведующий кафедрой структурной и прикладной лингвистики (с 1999 — общей и прикладной лингвистики) Тбилисского университета. Доктор филологических наук (1963, диссертация «Хеттский язык и ларингальная теория»), профессор (1964).

Заведующий Отделом древневосточных языков Института востоковедения АН ГССР (1960—1973); директор Института востоковедения (1973—2000).

Действительный член (с 1974), академик-сек­ре­тарь От­де­ле­ния язы­ка и литературы (2003—2005) и президент (2005—2013) Грузинской академии наук. Член-корреспондент АН СССР с 15 марта 1979 года по Отделению литературы и языка, академик с 26 декабря 1984 года.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Аджарской АССР.

Народный депутат СССР (1989—1990), депутат Верховного Совета Грузии (1990—1991), член парламента Грузии (1992—2004).

Иностранный член Национальной академии наук США (2006), Американской академии наук и искусств (1978), Академии наук Латвии, член-корреспондент Британской академии наук (1979), член-корреспондент Австрийской академии наук (1983), иностранный член Саксонской академии наук (1988), Венгерской академии наук (2007), член Европейской Академии. Почетный доктор (Doctor honoris causa) Боннского университета и Чикагского университета. Почетный член Американского лингвистического общества (с 1971). Президент Европейского лингвистического общества (1986—1987).

В августе 1991 года Тамаз Гамкрелидзе был назначен ректором Тбилисского государственного университета, однако пробыл на этом посту очень недолго.

В 1999 году награждён орденом Чести.

Почётный гражданин Тбилиси (2000).

Научная деятельность 

Автор известных работ в области индоевропейской лингвистики, древних языков, теоретической лингвистики и картвелологии. В 1972 году совместно с Вяч. Вс. Ивановым выдвинул так называемую глоттальную теорию, в окончательном виде изложенную в их совместной двухтомной монографии «Индоевропейский язык и индоевропейцы» (1984).

Ряд работ академика Т. В. Гамкрелидзе посвящён проблемам типологии и происхождения письма. С 1988 по 1994 год был главным редактором журнала «Вопросы языкознания», позднее член редколлегии журнала.

Основные работы 
Книги
 Сибилянтные соответствия и некоторое вопросы древней структуры картвельских языков" (1959)
 The Akkado-Hittite syllabary and the problem of the origin of the Hittite script // «Archiv Orientalni» (vol. 29). 1960.
 «Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры» (1965)
 Sonantensystem und Ablaut in den Kartwelsprachen. Tüb., 1982 (mit G. Macavariani);
 Anatolian languages and the problem of Indo-European migration to Asia Minor // Studies in General and Oriental Linguistics. — Tokyo, 1970.
 
 Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность (Типология и происхождение алфавитных систем письма). — Тбилиси, 1989.
 Indo-european language and Indoeuropeans (vols. I—II). — Berlin / New York, 1994—1995;
 Alphabetic writing and the old Georgian script. N. Y., 1994;
 Избранные работы по картвелологии. Тб., 2000 (на груз. яз.);
 Курс теоретической лингвистики. Тб., 2003 (в соавт., на груз. яз.; 2-е изд. 2008);
 Selected writings. Linguistic Sign, Typology and Language Reconstruction. Innsbruck, 2006.
 Язык и языковой знак. Тб., 2008 (на груз. яз.).

Статьи
 «Некоторые вопросы грамматической структуры урартского языка» // «Вестник древней истории» 1956, № 4;
 «Индоевропейская прародина и расселение индоевропейцев: полвека исследований и обсуждений» // «Вопросы языкового родства», 2013, № 9 (в соавт. с. Вяч. Вс. Ивановым).

Примечания

Литература 
 Климов Г. А. Т. В. Гамкрелидзе и картвельское языкознание // Историческая лингвистика и типология. М., 1991.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте НАН Грузии
 Страница на сайте Парламента Грузии
 Статья в БЭКМ
 Официальная страница
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Статьи на Math-Net.Ru

Индоевропеисты
Компаративисты
Фонологи
Хеттологи
Структуралисты
Картвелологи
Выпускники Тбилисского государственного университета
Ректоры Тбилисского государственного университета
Народные депутаты СССР от округов Грузинской ССР
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Аджарской АССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 12-го созыва
Депутаты Парламента Грузии
Академики АН Грузинской ССР
Академики Академии наук Грузии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены-корреспонденты Британской академии
Члены-корреспонденты Австрийской академии наук
Почётные члены Венгерской академии наук
Члены Европейской академии
Иностранные члены Саксонской академии наук
Иностранные члены АН Латвии
Почётные доктора Боннского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные граждане Тбилиси
Президенты Академии наук Грузии
Заслуженные деятели науки Грузинской ССР